A tabela a seguir é uma lista dos 31 estados e a Cidade do México (capital), classificados por ordem de sua população total com base em dados de 2000, 2005 e 2010, censo do Instituto Nacional de Estatística, Geografia e Processamento de Dados. 

<div align="center">

Ver também 
 Estados do México
 Geografia do México
 Lista de estados mexicanos por IDH